Touvre bezeichnet:

 eine französische Gemeinde im Département Charente, siehe Touvre (Charente)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Charente, siehe Touvre (Fluss)